"She Drives Me Wild" er en sang fra Michael Jacksons Dangerous-album fra 1991. Sangen er tre minutter og enogfyrre sekunder lang. Den handler om en smuk pige, som Michael Jackson føler sig meget tiltrukket af. I sangen forekommer en rap af Aquil Davidson.

Sange af Michael Jackson